Tao o dao, noció filosòfica i religiosa fonamental dins del pensament xinès
 Tao o Taiq, regió armènia i més tard georgiana de la part nord-oest d'Armènia al sud de la Klardjètia (actual regió d'Ardahan, a Turquia)
 TAO, mode de gravació de suports CD-RW o DVD
 TAO, Traducció Assistida per Ordinador
 Tao Qian (Dinastia Han) (132 - 194 aC) senyor de la guerra i governador de la Província de Xu
 Tao Yuanming o Tao Qian (365–427), poeta xinès
 Tao I, rei de la dinastia XVII de l'Antic Egipte
 Tao II rei de la dinastia XVII de l'Antic Egipte
 Nom alternatiu del Taiq (també escrit Taik, Tayk, o Tayq)

Vegeu també 
 Taos